Bieg masowy mężczyzn na mistrzostwach świata 2015, która była ostatnią konkurencją mistrzostw została rozegrana 15 marca. Mistrzostwa sprzed dwóch lat bronił Norweg Tarjei Bø, który zdobył brązowy medal.

Mistrzem świata został Słowak Jakov Fak, przed Czechem Ondřejem Moravcem i Bø. Polacy nie startowali.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015